Le terme ligne 310 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Le Zillertalbahn ou ligne 310 en Autriche
 Ligne 310 des chemins de fer hongrois
 Ligne 310 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
 
310 (nombre)

310